

Вирбен () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Вирбен () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Брезово.